«Lago» puede referirse a:

Geología 
 Lago, conjunto de agua dulce o salada.

Toponimia

en España 
 Lago (C.P. 33886), parroquia del concejo de Allande, Asturias.
 Lago (C.P. 33456), en el concejo de Avilés, Asturias.
 Lago (C.P. 33559), en el concejo de Parres, Asturias.
 Lago (C.P. 33875), en el concejo de Tineo, Asturias.
 Lago (C.P. 33610), en el concejo de Turón, Asturias.
 Lago (C.P. 33783), pueblo de Trevías, concejo de Valdés, Asturias.
 Lago (C.P. 15551), en Santiago, La Coruña.
 Lago (C.P. 15258), en Mazaricos, La Coruña.
 Lago (C.P. 27878), parroquia de Jove, Lugo.

 Estación de Lago (1961), del Metro de Madrid, España.

en Italia 
 Lago (C.P. 87035), municipio de la provincia de Cosenza, en Calabria.

en Portugal 
 Lago (C.P. 4720), freguesia de Amares.

en Estados Unidos 
 Lago, lugar designado por el censo de Texas.

Personajes 
 Alejandro Lago (1979-), futbolista uruguayo.
 Anders Lago (1956-), político sueco.
 Antonio Lago (1893-1960), ingeniero italiano.
 Jackson Lago (1934-2011), político brasileño.
 Roberto Lago (1985-), futbolista español.
 Sylvia Lago (n/d), escritora uruguaya.

Autores de nombres científicos 
 Elena Lago (1952-), botánica gallega.

Desambiguaciones particulares 
 Lago Alberto, .
 Lago Escondido, .
 Lago Frías, .
 Lago de Junín, .
 Lago Karakul, .
 Lago Kiessee, .
 Lago Louise, .
 Lago Roca, .
 Lago Tay, .
 Lago Vista, .